Povolání může být:
 povolání
 povolání jako povolání do služby, volání ke službě, pociťovaná výzva ke službě Bohu, základní předpoklad řeholníka

umění
 Povolání svatého Matouše (Caravaggio)
 Povolání: Reportér